Carus ist das Cognomen folgender Personen:
 Carus (Kaiser) (224–283), römischer Kaiser
 Gaius Popilius Carus Pedo, römischer Politiker, Konsul 147

 Titus Lucretius Carus (deutsch Lukrez), römischer Dichter und Philosoph 
Carus  ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gustav Carus (1817–1891), deutscher Mediziner
 Arthur Krause-Carus (1883–nach 1943), deutscher Maler
 Carl Gustav Carus (1789–1869), deutscher Arzt, Naturphilosoph und Maler
 Christian Becker-Carus (* 1936), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Claudia Carus (* 1985), deutsche Schauspielerin
 Eleanora Mary Carus-Wilson (1897–1977), kanadisch-britische Wirtschaftshistorikerin
 Emma Carus (1879–1927), US-amerikanische Sängerin (Ziegfeld Follies)
 Ernst August Carus (1797–1854), deutscher Chirurg
 Ewald Becker-Carus (1902–1995), deutscher Maler und Grafiker
 Franz Ernst Otto Carus (1862–1945), deutscher Architekt
 Friedrich August Carus (1770–1807), deutscher Psychologe und Philosoph
 Gustav Carus (1819–1889), deutscher evangelischer Theologe und Generalsuperintendent
 Julius Victor Carus (1823–1903), deutscher Zoologe
 Mary Hegeler Carus (1861–1936), US-amerikanische Ingenieurin und Unternehmerin
 Paul Carus (1852–1919), deutsch-amerikanischer Schriftsteller und Religionsphilosoph
 Sandra Praxmarer-Carus, deutsche Ökonomin
 Victor Alexander Carus (1888–1940), deutscher Kunst- und Musikhistoriker

Siehe auch:
 Carus-Verlag, deutscher Musikverlag
 Karus